Kåre Rønnes (Trondheim,13 de janeiro de 1938) é um ex-futebolista norueguês que atuava como zagueiro e por vezes de meia defensivo.

Jogou toda a sua carreira de 1956 até 1974 no Rosenborg Ballklub, conquistando três campeonatos nacionais (1967,1969, 1971) e três copas nacionais (1960, 1964 e 1971).

É considerado um ídolo no clube, onde também atuou como técnico na temporada 1975, não tendo o mesmo sucesso como jogador.

Referências 
 

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do Rosenborg Ballklub
Treinadores de futebol da Noruega
Naturais de Trondheim